Франц Кобелль (): Кобелль, Франц (1749—1822) — германский живописец и рисовальщик
 Кобелль, Франц фон (1803—1882) — немецкий учёный-минералог, писатель, фотограф